Чемпионат Европы по футболу 1991 среди юношей до 16 лет — девятый розыгрыш чемпионата Европы по футболу среди юношей до 16 лет, который проходил в Швейцарии с 8 по 18 мая 1991 года. В чемпионате принимали участие 16 сборных. Чемпионом в третий раз стала сборная Испании.

Отборочный турнир 

Финальному турниру чемпионата Европы по футболу среди юношей до 16 лет предшествовал отборочный турнир. 32 команды выявили 15 из них, которые прошли в финальную часть плюс сборная Швейцарии — хозяйка турнира.

Участники

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Страница турнира на официальном сайте УЕФА
 Статистика турнира на сайте rsssf.com

Футбол в Европе в 1991 году
Спорт в Швейцарии в 1991 году
Международные соревнования по футболу в Швейцарии
Май 1991 года
футбол юноши
Чемпионаты Европы в Швейцарии